Antoni Mas i Bou (Caldes de Malavella, 1945), pianista i compositor 
 Antoni Mas i Forners (Santa Margalida, 1968) historiador i escriptor mallorquí
 Antoni Mas (pintor) (Barcelona, 1927), pintor amb obra al MACBA
 Antoni Mas Mas, guerriller mallorquí a l'Uruguai
 Antoni Mas Vilalta, jugador i president del Joventut de Badalona